Achadas (Porto Moniz) — sítio da freguesia do Porto Moniz
 Achadas da Cruz — freguesia do concelho do Porto Moniz
 Achadas (Meirinhas) —  lugar da freguesia de Meirinhas

Desambiguações de topônimos